Tolu steht für:

Personen:
 Meşale Tolu (* 1984), deutsche Journalistin

Verwaltungsgliederung Osttimors (Tolu bedeutet auf Tetum „drei“):
 Dato Tolu, Suco im Verwaltungsamt Fohorem
 Uma Tolu, Suco im Verwaltungsamt Lacluta

Gemeinde in Kolumbien
 Tolú